Reppen kan syfta på:

Platser
 Reppen – det tidigare tyska namnet för den nuvarande polska staden Rzepin i Lubusz vojvodskap

Personer
 Iren Reppen (född 1965), norsk skådespelare och teaterchef.